La nazionale di pallavolo maschile dell'Australia è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo dell'Australia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Australia.

Rosa
Segue la rosa dei giocatori convocati per la World League 2016.

Risultati

Giochi olimpici

Campionato mondiale

Campionato asiatico e oceaniano

Volleyball Nations League

World League

Volleyball Challenger Cup

Coppa del Mondo

Grand Champions Cup

Coppa asiatica

Altri progetti

Collegamenti esterni